Paul Elliott peut faire référence à :

Dans les arts  
 , directeur de la photographie américain ;  
 Paul Elliott (1950-), ténor britannique ;
 , acteur britannique ;  
 Paul Elliott, comédien anglais et l'un des Chuckle Brothers ;  
 Paul Elliott, acteur.

En sport 
   (né en 1964), défenseur de football britannique ;  
 Paul Elliott, entraîneur australien de baseball ;    
 Paul Elliott, joueur de hockey sur glace ;   
  (né en 1960), ancien joueur de la ligue de rugby australienne.

Divers 
  (né en 1954), ancien homme politique australien ;  
  (né en 1954), professeur d'épidémiologie et de médecine de santé publique.